Сноук () — персонаж VII и VIII эпизодов киносаги «Звёздные войны», чувствительный к Силе гуманоид, верховный лидер Первого Ордена, могущественный адепт Тёмной стороны Силы и учитель Кайло Рена. Раса неизвестна. Сноук был одним из множества клонов-марионеток, созданных Палпатином в дальних уголках Галактики на планете Экзегол. На протяжении эпизодов VII и VIII Сноук был Верховным лидером Первого ордена, в этом качестве проявлял себя дальновидным и стратегически мыслящим правителем. Как учитель Тёмной стороны Сноук показал себя глубоко знающим её адептом и мудрым наставником. Своего ученика Кайло Рена он высоко ценил и называл «мудрым и сильным», в то время как его родители, Хан Соло и Лея Органа, считали, что Сноук манипулировал и использовал его в своих корыстных целях. Сноук проявлял огромный интерес к Кайло Рену из-за того, что тот был очень чувствительным к Силе, причём как к светлой стороне, так и к тёмной.

Сноук обладал огромным могуществом Тёмной Стороны Силы, так как напрямую был связан с Дартом Сидиусом.
Сноук был очень хорошо осведомлён о взаимоотношениях Дарта Вейдера и Люка Скайуокера, и о том, что Кайло Рен, являясь внуком Дарта Вейдера, унаследовал значительную долю потенциала легендарного повелителя ситхов. Сноук воспользовался этим, сыграв на чувствах юного Бена Соло и совратив его на тёмную сторону Силы. Сноук уничтожил воссозданный Люком Скайуокером Орден джедаев именно руками Кайло Рена, в то время ещё известного под именем Бена Соло и тем окончательно переманил юношу на Тёмную Сторону.

Сноук был высокого роста, очень худым, с длинными тонкими конечностями, производит впечатление измождённости. У Сноука удлинённое бледное лицо со шрамами, а также бледно-голубые глаза. Он имел огромный шрам на лбу и очень сильный ожог левой щёки, из-за чего его рот и нижняя челюсть были изуродованы. Также неясно происхождение этих увечий. Сноук носил халат-накидку, не похожую на балахоны джедаев или ситхов. Говорил неторопливо, произнося слова вполголоса, передвигался неспешно, возможно, из-за физической слабости тела.

Сноук был спокойным и не показывал ни ярости, ни разочарования, его вспышки гнева в очных разговорах с Кайло Реном скорее продуманная невербальная манипуляция последним, нежели проявление истинных эмоций. Во время уничтожения базы «Старкиллер» Сноук хладнокровно объяснил Хаксу его следующие действия. Кайло Рен же склонен к неконтролируемым вспышкам гнева и припадкам ярости, когда сталкивается со сложностями или неудачами.

В VIII эпизоде Сноук был убит Кайло Реном, сумевшим затуманить его разум, на собственном флагмане при попытке заставить последнего убить Рей. Роль Сноука в фильме воплотил Энди Серкис (методом захвата движения).

Появления

«Пробуждение силы» (2015) 
В фильме Сноук представлен как Верховный лидер Первого ордена и учитель Кайло Рена. Сноук чувствует «пробуждение» в Силе и предупреждает Рена, что пределы его могущества и верности Тёмной стороне будут проверены, когда он встретится с отцом в погоне за своенравным BB-8.
Лея показывает своему отчуждённому мужу Хану, что это влияние Сноука, которое испортило их сына. После того, как Кайло Рен был неожиданно побеждён в дуэли с Рей, Сноук приказывает генералу Хаксу забрать Рена и приготовить его к завершению обучения.

«Последние джедаи» (2017) 
После событий в «Пробуждении силы» Сноук выговаривает Хакса за неудачи как военачальника, а Кайло Рену устраивает намного более жестокий разнос за то, что тот не смог найти и убить Рей, ставя Рену в вину и то, что Рен так и не смог выяснить местонахождение Люка и Люк до сих пор жив, а сопротивление морально окрепло. Кайло Рен приводит Рей к Сноуку, который допрашивает её, пытаясь получить информацию о местонахождении Люка. Сноук рассказывает Кайло Рену и Рей, что создал связь между ними, чтобы манипулировать ими и заставить Рей прийти к себе. Сноук приказывает Рену убить Рей и наслаждается полным контролем над своим учеником. Рен, вопреки его словам, использует Силу и, активируя световой меч Рей на расстоянии, разрезает Сноука пополам. После того как он и Рей победили Преторианскую гвардию, Рен объявляет себя новым Верховным лидером Первого ордена.

Другие работы 
Сноук появляется в романе «The Awakens the Force» Алана Дина Фостера, выпущенный 27 ноября 2017 года.
В романе Лея рассказывает Хану более подробно, как Сноук, понимая, что их сын будет «связан с Силой» и обладать «чувственностью к добру или злу», долго наблюдал за Беном и манипулировал событиями, чтобы привлечь его к Тёмной стороне.

Неиграбельная версия Lego minifigure Сноука появляется в роликах в видеоигре 2016 года «Lego Star Wars: The Force Awakens».

Навыки и способности 

Сноук является чрезвычайно могущественным адептом Силы (существует мнение, что в Силе он мощнее Сидиуса, а его природный потенциал мог быть выше, чем был у Энакина Скайуокера). Верховный Лидер имеет исключительные познания о природе Силы, как о Тёмной стороне, так и о Светлой, однако, безусловно, является адептом Тёмной стороны. Глубина его познаний поражает воображение. Сноук владеет такими техниками, какие не встречались прежде ни у самых могущественных Джедаев, ни у Ситхов. Например, это умение остановить выстрел бластера в воздухе (этот навык демонстрирует Кайло Рен, однако получить он его мог только от Сноука), внедряться в разум другого существа до степени свободного чтения его мыслей (даже Йода и Сидиус не могли похвастать такими способностями). Помимо этого, Сноук искусен в телекинезе, умеет вызывать Молнию Силы, причём его контроль над ней таков, что он может с её помощью наносить лёгкие физические удары оппоненту, не причиняя при этом травм (что опять же, нехарактерно для классических ситхов — их контроль над Молнией был далеко не такой совершенный, и Молния в исполнении ситха «работала» только в полную силу, калеча и убивая противника). Такие нехарактерные для джедаев и ситхов познания и приёмы позволяют сделать предположение, что Сноук изначально не принадлежал ни к тем, ни к другим, а является представителем некой третьей фракции в Силе. Умение Сноука затуманивать разум и делать так, чтобы жертва принимала мысли и видения, внушённые Сноуком, за свои собственные, также достигло выдающихся степеней. Открытым остаётся вопрос об обладании Сноуком личным световым мечом, и соответственно, о его умении владеть им.

Огромная мощь Сноука в Силе хорошо объясняет его неподдельный интерес к Кайло Рену, ибо Сноуку нужен был ученик с большим потенциалом.

Сложно судить, насколько схожи идеология и жизненная философия Сноука с учением Ситхов. Непонятно, какое место в его духовной организации занимает «классическая триада Ситхов» — страх, гнев, ненависть. Есть отдельное мнение, что философия Сноука не чисто «тёмная», а, скорее, «серая»: он идёт путём тёмной стороны, при этом не брезгуя знаниями и приёмами светлой (однако, при этом в Кайло Рене он безжалостно вытравлял любую тягу к свету). Властолюбие и тоталитарный характер его управления Первым Орденом, учениками и подчинёнными вполне в духе Ситхских Владык.

Несмотря на свою мощь в Силе и огромные военно-административные ресурсы Первого Ордена, Сноук, тем не менее, явно опасается Люка Скайуокера.

Сноук был достаточно могущественным, чтобы создавать узы Силы между живыми существами, как он сделал в случае Рей и Кайло Рена, несмотря на колоссальное расстояние между ними. Узы, завязавшиеся между обладавшими исключительным восприятием Силы Реном и Рей, дополнительно подкреплённые Сноуком, привели к созданию частичной проекции между ними.

Сноук не имеет постоянной базы, предпочитая обращаться со своими подчинёнными из мобильных баз. Он склонил Кайло Рена к отказу от пути джедая, чтобы стать его учителем. Существует множество теорий касательно истинной личности Сноука, но ни одна из них не была подтверждена официально.

Примечания

Ссылки 
 Сноук на StarWars.com
 

Киноперсонажи, представленные в 2015 году
Персонажи с физическими недостатками
Персонажи, управляющие электричеством и магнетизмом
Вымышленные диктаторы
Вымышленные гуманоиды
Вымышленные массовые убийцы
Персонажи-телекинетики
Вымышленные террористы
Вымышленные дознаватели
Кинозлодеи
Вымышленные клоны
Персонажи «Звёздных войн»
Персонажи Саги Скайуокеров
Суперзлодеи